Лангганс, Лангханс () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Лангганс, Теодор (1839—1915) — швейцарский патолог, гистолог и анатом.
 Лангганс, Фридрих Вильгельм (1832—1892) — немецкий композитор, скрипач и музыковед.